Mörtevattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Mörtevattnet, sjö i Edets kommun, 
Mörtevattnet (Forshälla socken, Bohuslän), sjö i Uddevalla kommun,  (1,9 ha)
Mörtevattnet (Krokstads socken, Bohuslän), sjö i Munkedals kommun, 
Mörtevattnet (Naverstads socken, Bohuslän), sjö i Tanums kommun,  (6,7 ha)
Stora Mörtevattnet, sjö i Lilla Edets kommun,  (8,86 ha)
Mörtevattnet (Håbols socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Mörtevattnet (Rännelanda socken, Dalsland), sjö i Färgelanda kommun,  (2,3 ha)

Se även
Mörtevatten
Mörtvattnet,  (9,33 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn